Carl Oppermann bezeichnet

 Carl Oppermann Electric Carriage Company, ehemaliger britischer Hersteller von Automobilen

Carl Oppermann ist der Name folgender Personen
* Carl Eduard Oppermann (1811–nach 1881), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker

Siehe auch
 Karl Oppermann